Domela Nieuwenhuis is een Nederlandse familienaam.
Zie Domela Nieuwenhuis (familienaam) voor de familiegeschiedenis en het ontstaan van de naam.
Domela Nieuwenhuis kan ook verwijzen naar de volgende personen:
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), Nederlands socialist en sociaal-anarchist, leider van de vroege socialistische beweging
Adriaan Jacob Domela Nieuwenhuis (1850-1935), kunstverzamelaar
César Domela Nieuwenhuis (1900-1992), ook wel César Domela, Nederlands kunstschilder, graficus, fotograaf, typograaf en edelsmid
Ferdinand Jacob Domela Nieuwenhuis  (1808-1869), predikant en hoogleraar
Ileen Domela Nieuwenhuis, golfster
Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955), een Nederlandse predikant, publicist, Groot-Nederland-aanhanger en flamingant
Jacob Ferdinand Sypko Nyegaard Domela Nieuwenhuis (1900-1944) verzetsstrijder, advocaat, procureur en politicus.